Le Creeper est un super-héros appartenant à l'univers de DC Comics.
Les creepers (ou brothel creepers) sont un type de chaussure qui est devenu populaire dans les années 1950 avec la montée du rockabilly et des Teddy Boys.
Creepers est un jeu vidéo pour PC, édité par Psygnosis et sorti en .
Le Creeper est une créature agressive explosive dans le jeu vidéo Minecraft, sortie en 2009 et créée par Mojang.
 Creeper est un programme informatique expérimental codé au début des années 1970.